Dennis Elwell ist der Name folgender Personen:

* Dennis Elwell (Astrologe) (1930–2014), US-amerikanischer Astrologe und Journalist
 Dennis Elwell (Politiker) (* 1945), US-amerikanischer Politiker, Bürgermeister von Secaucus